Pé na terra é um grupo musical de música folclórica português que surgiu em 2005 na cidade do Porto. Com dois discos lançados o grupo, hoje um quinteto, aborda temas tradicionais da música de Portugal.

História 
Os Pé na Terra hoje são um quinteto, mas quando surgiram em 2005, na cidade do Porto, eram um trio composto pelo núcleo: Cristina Castro (voz, acordeão e percussão), Ricardo Coelho (gaita-de-foles e flautas) e Tiago Soares (bateria e percussão).

Meses depois, a 1 de Abril de 2006, a banda deu o seu primeiro concerto no bar portuense Contagiarte, já com os novos membros: Tânia Pires (bandolim, melódica e voz), Rui Leal (contra-baixo) e Rui Pedro (guitarra clássica e guitarra portuguesa).
O sexteto atuou nos festivais “Granitos Folk” (Porto), “Andanças” (S. Pedro do Sul) e participou na primeira incursão no panorama folk internacional no prestigiado “Festigal” em Santiago de Compostela. 

Em 2007, saem de cena Tânia Pires, Rui Leal e Rui Pedro e chegam ao seio da banda: Adérito Pinto (baixo) e Hélio Ribeiro (guitarras e gaitas de foles). Dois músicos de Paços de Ferreira oriundos de outros géneros musicais com o rock e o heavy-metal. Na bagagem trazem as suas influências mais eléctricas injectando uma nova energia no som mais tradicional do trio original.

O álbum de estreia Pé na Terra foi lançado em 2007. Em 2008 a banda participou no concurso nacional do Eurofolk’J 08.

Entre 2007 e 2009, os Pé na Terra deu perto de 100 concertos. Correndo Portugal de lés a lés, o grupo viajou também até Espanha para actuar no “EuroFolk Festival” em Málaga, Espanha e no “EuroFolk J, Maiollati Spontini”, em Ancona, Itália. 

Em 2009, através da Associação Adriano Correia de Oliveira, os Pé na Terra foram convidados a actuar num concerto em homenagem ao cantautor reinterpretando 3 temas da obra deste. Em 2010 o grupo lançou o seu segundo disco, simplesmente intitulado: 13, com a ajuda do engenheiro de som e produtor Pedro Rangel.

No final de 2012, o baixo é assumido por Sónia Midões.

O grupo tem actuado regularmente em Portugal continental, Madeira e Açores com algumas incursões pelo estrangeiro. Bélgica, França, Itália, Espanha.

Membros
 Cristina Castro – Voz, acordeão e percussão
 Ricardo Coelho – Gaita-de-foles e Sopros, gaita-de-foles galega e transmontana, gralha, adufe
 Sónia Midões – Baixo
 Hélio Ribeiro – Guitarras e Guitarra, Viola braguesa, Gaita-de-foles
 Tiago Soares – Bateria tradicional, adufe, tar, bilha, sanzula, darbuka

Discografia
 Pé na Terra (2007)
 13 (2010)

Ligações externas
Página Oficial Pé na Terra
Pé na Terra Página Myspace Oficial
Pé na Terra Página Facebook Oficial

Bandas de Portugal
Bandas de música folclórica